Латвийско-эстонская женская баскетбольная лига 2014/2015 () — являлась 3-м сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали латвийские и эстонские команды. Победителем лиги второй раз подряд стал латвийский клуб «ТТТ Рига».

Регламент 
Турнир проводится в четыре этапа

1) Предварительный — 12 команд с 3 октября по 21 декабря 2014 года играют между собой по одному разу.

2) Квалификационный — команды, занявшие с 1 по 6-е место, образуют группу «А», команды с 7 по 12-е место — группу «В». С 7 января по 10 марта 2015 года команды внутри групп играют между собой в два круга.

3) Отборочный — 5-я команда группы «А» со 2-й командой группы «В» и 6-я команда группы «А» с 1-й командой группы «В» образуют пары, победители которых получают путёвки в финальный раунд.

4) Финальный — четыре лучшие команды группы «А» и 2 победителя отборочного этапа образуют Финал шести, который прошел в Риге на площадке «ТТТ Рига».

Участники 

 * — в прошлом сезоне команда выступала под названием «ЭКЛЕКС»

Турнир

Предварительный этап

Квалификационный этап

Группа А

Группа В

Отборочный этап 

|}

Финал шести

Финал

Итоговое положение 
   ТТТ Рига
   ЖБК Цесис 
   Талинна Юликоол 
 4.  1182 Талинн

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Биргит Пиибур («1182 Талинн»)
  Иева Крастина («ТТТ Рига»)
  Кертту Яллаи («Талинна Юликоол»)
  Сабина Ниедола («ЖБК Цесис»)
  Иева Кулите («ТТТ Рига»)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Соревнования по баскетболу в Латвии
Баскетбол в Эстонии
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в Латвии в 2014 году
Спорт в Латвии в 2015 году
Спорт в Эстонии в 2014 году
Спорт в Эстонии в 2015 году